Джордж Белл: Белл, Джордж (1828—1907) — бригадный генерал армии США.
 Белл, Джордж (1859—1926) — генерал-майор армии США.
 Белл, Джордж (1878—1966) — австралийский художник.
  (1883—1958) — англиканский епископ.